Могу ли я помочь тебе () — южнокорейский телесериал с Ли Хе Ри и Ли Джун Ёном в главных ролях. Премьера состоялась 19 октября 2022 года на канале MBC.

Сюжет 
Дворецкий Ким (Ли Джун Ён), человек, который заменяет поручения, стоимость которых начинаются от 100 вон в день, и Пэк Дон Чжу (Ли Хе Ри), директор похоронного агентства, исполняющий желания мертвых.

В ролях

Ведущие роли 
 Ли Хе Ри - Пэк Дон Чжу
 Работница похоронного бюро, которая ничего не делает в соответствии с пожеланиями покойного.
 Ли Джун Ён - Дворецкий Ким
 Единственный сотрудник компании Ildangbaek, который занимается ежедневными поручениями.

Второстепенные роли 
 Сон Док Хо - Сохан
 Офицер полиции.
 Хан Дон Хи - Так Чун Ха
 Бывшая девушка дворецкого Кима и доктор неотложной медицины.
 Тхэ Ин Хо - Им Иль Соп
 Директор похоронного бюро.
 Ли Гю Хан - Винсент
 Проблемный дядя дворецкого Кима и генерального директора компании Ildangbaek.
 О Дэ Хван - Майкл Пэк
 Дядя Пэк Дон Чжу и главный священник храма Бонгсу-дон..
 Со Хё Вон - Ю Со Ра
 Подруга Пэк Дон Чжу.

Производство 
31 августа 2022 года было объявлено, что в актерский состав вошли Ли Хё Ри и Ли Чжун Ён, которые были утверждены на главные роли.

Рейтинги

Ссылки 
 May I Help You at Daum

Примечания 

Телесериалы на корейском языке